Tag des Sieges ist der Name eines Feiertages
 
 Tag des Sieges (russisch День Победы, wiss. Transliteration Den' Pobedy), 9. Mai, gesetzlicher Feiertag in Russland, Weißrussland, Kasachstan, Georgien, der Ukraine und in Frankreich wegen der damaligen Sommerzeit der 8. Mai 1945. 
 Tag des Sieges (Bangladesch) (Bengalisch|বিজয় দিবস)  (Bijôe Dibôsh), 16. Dezember, ist ein gesetzlicher Feiertag in Bangladesh
 Tag des Sieges (Nordkorea), 27. Juli